Лыска  — топоним:

Белоруссия 
 Лыска — деревня, Первомайский сельсовет, Городокский район, Витебская область
 Лыска — деревня, Заутьевский сельсовет, Миорский район, Витебская область

См. также 
 Лыска — фрезерованная или опиленная поверхность на валу.